En Pologne, Modrzewie est le nom de :

 Modrzewie, village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Modrzewie, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Modrzewie, village de la voïvodie de Sainte-Croix.
 Modrzewie, village de la voïvodie de Mazovie.
 Modrzewie, village de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Modrzewie, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.